Macarena Santelices (1977-), journaliste, présentatrice de télévision et politique chilienne
 Santelices, quartier de Muskiz, dans la province de Biscaye